Владислав Петрович Марченко ( , Запоріжжя, Українська РСР, СРСР) — український бізнесмен та політик. Заступник голови Запорізької обласної ради з 15 грудня 2015 року.

Життєпис 
Народився 7 вересня 1987 року у Запоріжжі.

Освіта 
2012—2016 — навчався у Запорізькому національному технічному університеті, здобув освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». Там же у 2017 році отримав ступінь магістра за спеціальністю "Управління проектами".

Кар'єра 
2004—2015 — приватний підприємець.

З 2015 року — голова Запорізької обласної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».

15 грудня 2015 року обраний заступником голови Запорізької обласної ради.

Родина 
Одружений, має доньку.

Посилання 

Уродженці Запоріжжя
Випускники Запорізького національного технічного університету
Депутати Запорізької обласної ради
Члени партії «Об'єднання „Самопоміч“»